Tudela, une ville d'Espagne de la Communauté forale de Navarre.
Tudela de Duero est une commune d'Espagne dans la province de Valladolid.

Tudela, une municipalité de la province de Cebu aux Philippines,
Tudela (Misamis occidental).